Internationella öspelen 1997 hölls på Gotland, från den 26 juni till 2 juli 1999. Detta var första gången en svensk ö var värd för de Internationella öspelen.

Medaljutdelning

Idrottsgrenar

Källor
Internationella öspelen 1999

Fotnoter

1999
Sport i Sverige 1999
Sport i Gotlands kommun